Frühdynastische Zeit steht für:

 Frühdynastische Periode, im Alten Ägypten für etwa 3100–2686 v. Chr. anzusetzen.
 Frühdynastische Zeit (Mesopotamien), in Mesopotamien für etwa 2900–2340 v. Chr. anzusetzen.